Andrij Biłecki – ksiądz greckokatolicki, poseł na Sejm Krajowy Galicji
 Andrij Biłecki – ukraiński polityk , wojskowy